Fotbalista roku FIFA (angl. FIFA World Player of the Year) bylo do roku 2009 ocenění pro nejlepšího fotbalistu (a do roku 2015 pro nejlepší fotbalistku), udělované na základě hlasování všech trenérů národních reprezentaci. Každý trenér hlasoval pro tři jména, kterým přiděluje 1, 3, nebo 5 bodů. Vítězem se stal hráč, který získal nejvíc bodů. V roce 2004 se hlasování, kromě trenérů, účastnili také kapitáni národních reprezentací a zástupci FIFAPro. 

Ocenění je přiznáváno v kategorii žen od roku 2001, a v mužské kategorii od roku 1991. Roku 2010 byla mužská kategorie sloučena s cenou Zlatý míč při vytvoření ocenění Zlatý míč FIFA. Ženské ocenění nosí od roku 2016 název Nejlepší fotbalistka FIFA.

Seznam vítězů

Muži

Seznam zemí

Ženy

Seznam zemí

Související články 
 Zlatý míč
 Zlatá kopačka

Externí odkazy 
 FIFA Awards, RSSSF.com 

Ocenění ve fotbalu